Gonodotti 
 Gonodotti un elemento dell'Apparato genitale
Gonodotti negli insetti